Мария Световна Тихвинская (24 февраля 1970, Санкт-Петербург) — российская сноубордистка, выступавшая в слаломных дисциплинах и сноубордкроссе. Серебряный призёр Чемпионата мира 1999 в сноуборд-кроссе. Мастер спорта России международного класса. Участница Зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк Сити (2002).

После первой гонки Кубка мира сезона 2003-2004, приняла решение о завершении спортивной карьеры.

Спортивные достижения 

 Серебряный призёр Чемпионата мира 1999 в сноуборд-кроссе;
 Бронзовый призёр общего зачёта Кубка мира 1997-1998 в сноуборд-кроссе;
 Трёхкратный серебряный призёр этапов Кубка мира в сноуборд-кроссе (1997,2001,2002);
 Бронзовый призёр этапа Кубка мира в сноуборд-кроссе (2001);
 Четырнадцатикратная чемпионка России; 
 Участница Зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити.

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль FIS
 Профиль на sports-reference.com 
 Профиль на sportlib.ru

Сноубордисты России
Мастера спорта России международного класса
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы России по сноуборду